Molly steht für:
 Molly (Name), Vor- und Familienname
 Molly (Bühnenstück), US-amerikanisches Stück von Simon Gray (1978)
 Molly (Fernsehserie), französisch-britisch-polnische Fernsehserie (1995)
 Molly (1983), australischer Spielfilm von Ned Lander (1983)
 Molly (1995), deutsch-französisch-britisch-polnischer Film von Dominique Baron und Nick Laughland (1995)
 Molly (1999), US-amerikanischer Spielfilm von John Duigan (1999)
 Molly (2017), niederländischer Spielfilm von Colinda Bongers und Thijs Meuwese (2017)
 (Black) Molly oder Spitzmaulkärpfling, ein Aquarienfisch
 Molly, Pseudonym des italienischen DJs Molella
 Molly, Slang-Ausdruck für die Droge Ecstasy (MDMA)
 Molly, Lokomotive in Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

Siehe auch:
 Molli
 Mike & Molly, US-amerikanische Sitcom (2010)
 Molly’s Game – Alles auf eine Karte, US-amerikanische Filmbiografie (2017)
 Molly Hatchet, US-amerikanische Band (gegründet 1975)
 Molly Hill, Hügel auf Bird Island im Südatlantik
 Molly Malone, irisches Volkslied
 Molly Meadow, Wiese in Südgeorgien
 Molly Moon, Kinderbuchreihe der Autorin Georgia Byng
 Molly Moon (Film), britischer Kinder- und Jugendfilm von Christopher N. Rowley (2015)
 Molly Ridge, Gebirgskamm in Südgeorgien
 Moly